Frontó d'Emisa (; ) va ser un orador grec que va ensenyar retòrica a Atenes i va escriure diversos discursos en el regnant d'Alexandre Sever. Es conserven dos epigrames a lAntologia grega relatius a la gramàtica.

Referències 

Epigramatistes de l'Antologia grega
Oradors atenencs
Oradors de la Grècia romana
Persones d'Èmesa
Poetes sirians
Poetes atenencs de l'antiguitat
Poetes de la Grècia romana